Personen
 Konstantina (zangeres) - Grieks-cypriotisch zangeres
 Konstantina Giannopoulou - Grieks hardloopster
 Konstantina Katsaiti - Grieks voetbalspeler
 Konstantina Koliou - Grieks diplomaat (ambassadeur)
 Konstantina Kouneva - Grieks politicus
 Konstantina Margariti - Grieks atlete
 Konstantina Moutos - Nieuw-Zeelands modeontwerpster

Geografie
 Oud-Griekse naam van Antiochia Arabis (archeologische stad in Klein-Azië)
 Konstantinabaai - baai in de Zee van Ochotsk
 Konstantina Simonova - gebergte in West-Antarctica

Zie ook 
 Constantina (doorverwijspagina)